Figiel peut faire référence à : 
 Sia Figiel (née en 1967), romancière, poétesse et peintre samoane.
 Tadeusz Figiel (né en 1948), mathématicien polonais.